Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 1981 was de 10e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Negen landen namen deel aan dit toernooi dat van 15 februari tot en met 8 maart 1981 in Ecuador werd gespeeld. Er werd gespeeld in twee speelsteden, Guayaquil en Quito. Uruguay werd voor de zevende keer winnaar.

Dit toernooi diende tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1981. Namens de CONMEBOL mochten Uruguay en Brazilië deelnemen aan dit toernooi omdat zij winnaar en nummer 2 waren van dit toernooi. Argentinië mocht, als nummer 3, meedoen aan een intercontinentale kwalificatiepoule. Nadat het die poule won mocht ook dat land meedoen aan het wereldkampioenschap.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Intercontinentale kwalificatiepoule

De nummer 3 van het toernooi mocht deelnemen aan de intercontinentale kwalificatiepoule met Nieuw-Zeeland en Israël. Dit toernooi werd gespeeld in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië.
 

Voetbal in Ecuador
Voetbal in Argentinië
Voetbal in 1980
Voetbal in 1981
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Ecuador
Sportevenement in Argentinië